Сремская епархия () — епархия Сербской православной церкви на территории автономного края Воеводина в Сербии. Резиденция епархии находится в городе Сремски-Карловци, где расположен и кафедральный собор епархии. Правящим епископом является Василий (Вадич).

История 
Сремская епархия с кафедрой сначала в Монастыре Крушедол, а затем в Монастыре Хопово, была основана в 1500 году, когда Софийский митрополит Калевит постриг в монашество Джордже Бранковича, дав ему монашеское имя Максим. Затем Сремская епархия была объединена с Белградской митрополией под названием Белградская и Сремская митрополия. Следовательно, первые архиепископы носят титул «митрополит Белградский и Сремский».

Рост значения епархии связан с бурным периодом строительства монастырей на Фрушка-Горе. Его можно ограничить временем пребывания в Среме членов семьи Бранковичей, прибывших туда в 1465 году (в тот год Вук Гргуревич получил управление имениями Купиник и Беркасово). Странно, что этот период, от смерти Патриарха Арсения II (1463 года) до восстановления Сербского Патриархата (1557 года), был столь плодотворным для Православной Церкви в Среме, и в то же время самым трудным периодом в истории Сербской православной церкви.

После захвата Сербской деспотии турками в 1459 году большая часть территории Сербского Патриархата перешла под прямое управление Охридского архиепископства. Это позволило Срему с его многочисленным православным населением взять на себя религиозную (а во многом и национальную) миссию среди сербского народа. В этом нет ничего удивительного, так как сербское присутствие в паннонских областях было очень стойким и сохранится во все периоды иностранного владычества — венгерского, турецкого и австрийского.

С усилением значения Срема для сербского народа к северу от Савы и Дуная и переносом резиденции митрополита из Сентандреи в начале XVIII века сначала в Крушедолский монастырь в 1708 году, а затем в Сремские Карловцы, в 1713 году Сремская епархия была объединена с Карловацкой митрополией, позже Патриархатом (1848—1920). В патриарший период Срем находился под непосредственным управлением Патриарха как Архиепископия Сремско-Карловацкая. Тогда он охватывал гораздо более широкую территорию, чем современная часть Срема в Сербии, охватывая значительную часть Славонии на западе, вплоть до Джяково (то есть большую часть территории современной Осиечкопольско-Баранской епархии).

Архиереи 
 Сремское викариатство
 Иларион (Зеремский) (18 декабря 1912 — ноябрь 1920)
 Максимилиан (Хайдин) (2 января 1921 — 29 октября 1928)
 Ириней (Джорджевич) (25 ноября 1928 — 2 октября 1931)
 Тихон (Радованович) (21 ноября 1932 — 17 октября 1934)
 Савва (Трлаич) (30 сентября 1934 — 22 июня 1938)
 Валериан (Прибичевич) (28 января 1940 — 10 июля 1941)

 Сремская епархия
 Викентий (Проданов) (1947—1951) , еп. Злетовско-Струмичский
 Никанор (Иличич) (12 июня 1951 — 26 июня 1955)
 Макарий (Джорджевич) (июнь 1955 — 22 марта 1978)
 Никанор (Иличич) (1978—1980) в/у, еп. Бачский
 Андрей (Фрушич) (19 мая 1980 — 22 марта 1986)
 Василий (Вадич) (с 14 сентября 1986)

Намесничества 
Сремская епархия поделена на восемь архиерейских намесничеств:
 Сремскокарловацкое — Сремски-Карловци
 Крчединское — Крчедин
 Подунавское — Петроварадин
 Румское — Рума
 Старопазовское — Стара-Пазова
 Сремскомитровацкое — Сремска-Митровица
 Шидское — Шид
 Земунское — Батайница

Монастыри 

Сремская епархия насчитывает 21 монастырь. Фрушкогорские монастыри отмечены буквой ф.

 Беочин ф
 Беркасово
 Бешеново ф
 Велика-Ремета ф
 Враняш
 Врдник ф
 Гргетег ф
 Дивша ф
 Язак ф
 Крушедол ф
 Кувеждин ф
 Мала-Ремета ф
 Нови-Карловци
 Ново-Хопово ф
 Обед
 Петковица ф
 Привина-Глава ф
 Раковац ф
 Старо-Хопово ф
 Фенек
 Шишатовац ф

См. также 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Сремска-Каменица)

Ссылки 
 

Епархии Сербской православной церкви
 
Христианство в Воеводине